Сті́венсон — англомовне прізвище, патронім від чоловічого імені Стівен.

 Стівенсон Ян Претімен (1918—2007) — канадсько-американський психіатр й біохімік.
 Вейн Стівенсон (1945—2010) — канадський хокеїст.
 Вільям Стівенсон (1990—1985) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1924).
 Грета Стівенсон (1911—1990) — новозеландська жінка-міколог.
 Джордж Стівенсон — англійський інженер, винахідник паровоза.
 Едлай Юінґ Стівенсон I — американський політик і 23-й віце-президент США з 1893 по 1897 рік.
 Едлай Евінг Стівенсон II (1900—1965) — політичний діяч США.
 Ленс Стівенсон (1990) — американський баскетболіст, захисник і форвард.
 Ніл Стівенсон (нар. 1959) — американський письменник.
 Роберт Луїс Стівенсон — шотландський письменник.
 Роберт Стівенсон — американський режисер.
 Сара Стівенсон (нар. 1983) — британська тхеквондистка, олімпійська медалістка.
 Теофіло Стівенсон (1952—2012) — кубинський боксер.
 Чарльз Стівенсон — американський актор німого кіно.

Див. також 
 Стефенсон
Англійські прізвища